Лю Сяобо — правозахисник.
 Лю Сяобо (тхеквондист).